Gregory Messam – ex calciatore giamaicano
 Liam Messam – rugbista a 15 neozelandese
 Sam Messam – ex calciatore neozelandese
 Wayne Messam – politico statunitense